Местное самоуправление
 Международные стандарты учёта
 Монтажно-строительное управление
 Министерство связи Украины